Zeljko bezeichnet:

 Zeljko (Sturm), Sturmtief, das im Juli 2015 über Mitteleuropa hinwegzog

Zeljko ist der Familienname von:

 Zoran Zeljko (* 1968), ehemaliger Fußballspieler

Siehe auch:

 Željko, slawischer Vorname